|}

Die Bahnstrecke Nowa Wieś Wielka–Gdynia Port ist eine teils zweigleisige und teils elektrifizierte Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Kujawien-Pommern und Pommern. Sie stellt ein Teilstück der Kohlenmagistrale dar.

Verlauf 

Die Strecke beginnt im Bahnhof Nowa Wieś Wielka (Groß Neudorf) an der Bahnstrecke Chorzów–Tczew und verläuft nordwärts über Bydgoszcz Wschód (km 21,346) an der Bahnstrecke Kutno–Piła, den Endpunkt der Bahnstrecke Brodnica–Bydgoszcz, nach Maksymilianowo (Maxtal; km 33,472), wiederum an der Bahnstrecke Chorzów–Tczew gelegen, früher auch an der Bromberger Kreisbahn, unterquert, weiter nordwärts verlaufend, die ehemalige Bahnstrecke Świecie nad Wisłą–Złotów, kreuzt im Keilbahnhof Wierzchucin (Lindenbusch; km 71,439) die Bahnstrecke Działdowo–Chojnice und verläuft weiter nordwärts über den Bahnhof Lipowa Tucholska (Königsbruch West; km 94,370), von dem Verbindungsstrecken in beide Richtungen der Bahnstrecke Laskowice Pomorskie–Bąk verlaufen, überquert die Bahnstrecke Tczew–Küstrin-Kietz Grenze, trifft im Bahnhof Bąk (Bonk; km 116,699) auf die Strecke aus Laskowice Pomorskie. Nächster wichtiger Bahnhof ist Kościerzyna (Berent; km 137,322), der Endpunkt der Bahnstrecke Chojnice–Kościerzyna und der ehemaligen Bahnstrecke Pszczółki–Kościerzyna. Die Strecke verläuft weiter nordwärts durch die Kaschubei über den Bahnhof Somonino (Semlin; km 162,799), den Beginn der regulär nicht mehr im Personenverkehr betriebenen Bahnstrecke Somonino–Kartuzy, die Abzweigstelle Glincz (km 174,500) an der Bahnstrecke Pruszcz Gdański–Łeba, den Abzweig zur und von der Bahnstrecke Gdańsk Wrzescz–Gdańsk Osowa, den Bahnhof Gdańsk Osowa (Espenkrug; km 188,529), in dem die nur noch teilweise befahrbare Bahnstrecke Kokoszki–Gdańsk Osowa endet, und den Bahnhof Gdynia Główna (Gdingen/Gotenhafen; km 204,702) an der Bahnstrecke Gdańsk–Stargard zum Güterhafenbahnhof Gdynia Port (km 206,018).

Ausbauzustand 
Die Strecke ist zwischen Nowa Wieś Wielka und Maksymilianowo und zwischen Gdańsk Osowa und Gdynia Port zweigleisig und mit drei Kilovolt Gleichspannung elektrifiziert, sonst eingleisig und nicht elektrifiziert.

Bis zum Kilometer 34,075 dürfen Personen- und Güterzüge auf dem einen Gleis mit 20 bis 40, auf dem anderen mit 20 bis 100 km/h verkehren, bis zum Kilometer 96,500 dürfen Personenzüge 100 bis 120, Güterzüge 80 fahren, bis zum Kilometer 136,348 100 bzw. 90, bis zum Kilometer 139,760 70 bis 100 bzw. 70 bis 90, bis zum Kilometer 148,400 120 bzw. 90, bis zum Kilometer 161,690 100 bis 110 bzw. 90, bis zum Kilometer 162,350 90, bis zum Kilometer 189,510 110 bis 120 bzw. 90, bis zum Kilometer 202,000 90 bis 100 bzw. 90, bis zum Kilometer 203,750 120 bzw. 90, danach noch 20 bis 80 bzw. 20 bis 60.

Zwischen Nowa Wieś Wielka und Maksymilianowo soll die Strecke für 100 km/h hergerichtet werden, zwischen Kościerzyna und Gdynia sind ein zweites Gleis, die Elektrifizierung und ein Ausbau auf 140 km/h geplant. Auch zwischen Maksymilianowo und Kościerzyna ist die Elektrifizierung sowie zwischen Maksymilianowo und Zarośle ein zweites Gleis geplant.

Geschichte 

Als einziger vor dem Ersten Weltkrieg eröffneter Abschnitt wurde von den Preußischen Staatseisenbahnen am 14. November 1901 der von Berent nach Semlin als Teil der Strecke Berent–Karthaus eröffnet, jedoch wurde auch dieser Teil 1930 teilweise neutrassiert. 

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Friedensvertrag von Versailles hatte das wiedererstandene Polen mit dem Polnischen Korridor einen Meerzugang. Nun galt es, einen neuen Hafen im eigenen Gebiet mit Zufahrt aus Richtung Süden auf durchgängig eigenem Gebiet zu bauen. Zuerst wurde 1926 von den Polnische Staatseisenbahnen die Zufahrt vom Bahnhof Gdynia Główna zum Hafen als erster Bestandteil der heutigen Strecke Nowa Wieś Wielka–Gdynia Port eröffnet, dann am 15. Mai 1928 der Abschnitt zwischen Bydgoszcz Wschód Towarowa und Maksymilianowo, am 15. Oktober 1928 der Abschnitt Bąk–Kościerzyna als Fortführung der zugleich Strecke aus Czersk. Am 9. November 1930 wurde der Abschnitt Somonino–Gdynia eröffnet, wobei dazu teils auf die Strecke Gdynia–Kokoszki zurückgegriffen wurde, die dazu etwas umtrassiert wurde, gleichzeitig wurden die seit 1901 bestehende Strecke Kościerzyna–Somonino teilweise neu trassiert und die fehlenden Abschnitte Maksymilianowo–Bąk und Nowa Wieś Wielka–Bydgoszcz Wschód Towarowy (am 21. Dezember) in Betrieb genommen. 

Zwischen Gdańsk Osowa und Gdynia ist die Strecke seit 1930, zwischen Nowa Wieś Wielka und Maksymilianowo seit ungefähr 1941, als die Strecke während der deutschen Besetzung zur Deutschen Reichsbahn gehörte, zweigleisig ausgebaut. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gehört die Strecke wieder zu den Polnischen Staatseisenbahnen, welche die Strecke bis zum 5. Oktober 1967 zwischen Nowa Wieś Wielka und Maksymilianowo elektrifizierten und um 1970 das kurze Stück vom Hauptbahnhof Gdynia zum Hafen.

2000 wurde der Personenverkehr zwischen Nowa Wieś Wielka und Bydgoszcz Wschód, 2011 zwischen Lipowa Tucholska und Bąk, am 9. Dezember 2012 zwischen Bąk und Kościerzyna gemeinsam mit der Strecke Czersk–Bąk eingestellt. 2015 wurde der nördliche Teil ab Kościerzyna in die PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście integriert, wozu auch die abzweigende Bahnstrecke Gdańsk Wrzeszcz–Gdańsk Osowa eröffnet wurde. 2016 verkehrte im Sommer ein TLK-Nachtzugpaar zwischen Bąk und Gdynia Główna auf der Strecke und hielt dabei auch am sonst nicht mehr bedienten Haltepunkt Olpuch.

Literatur und Weblinks 

 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8
 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Pommern
BahnstreckeNowaWiesWielkaGdynia